São José de Piranhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José de Piranhas (ort), Paraíba, 
 São José de Piranhas (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar